Doster ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Doster (Alabama)
 Doster (Kansas)
 Doster (Michigan)

Doster ist der Familienname folgender Personen:

 David Doster (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 Lothar Doster (* 1950), deutscher Leichtathlet
 Merav Doster (* 1976), israelische Drehbuchautorin